Sezon 2002/03 2. Fußball-Bundesligi – 29. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2002/03 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 SC Freiburg, 1. FC Köln i Eintracht Frankfurt awansowały do Bundesligi 2003/04.
 FC St. Pauli i Eintracht Brunszwik spadły do Regionalligi 2003/04.
 * SV Waldhof Mannheim i SSV Reutlingen 05 spadły do Oberligi 2003/04, ponieważ nie otrzymały licencji na grę w Regionallidze 2003/04 i w następnym sezonie będą występowały w Oberlidze Baden-Württemberg (czwarty poziom rozgrywek).

 ** Za wykroczenia licencyjne SSV Reutlingen 05 został ukarany przez DFB 6. punktami ujemnymi.

Zobacz też 
 Bundesliga 2002/03
 Regionalliga 2002/03
 Oberliga 2002/03

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Niemczech
2003 w Niemczech